Jacobitz ist der Familienname folgender Personen:

 Bernd Jacobitz (* 1947), deutscher Boxer
 Ernst Wilhelm Jacobitz (1868–1932), deutscher Oberstabsarzt und Hochschullehrer
 Karl Gottfried Jacobitz (1807–1887), deutscher Lehrer und Altphilologe

Siehe auch:
 Jakobitz